Менесфей — персонаж древнегреческой мифологии, царь Афин, сын Петеоса, внук Орнея, правнук Эрехтея.
 Менесфей — афинский флотоводец IV века до н. э.
 (4068) Менесфей — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.